Rondo je lahko:

 rondo je instrumentalna glasbena oblika
 rondo je sopomenka za krožišče